Plectocynips  — род орехотворок из семейства Figitidae. Неотропика (Чили). 3 вида.

Описание 
Усики нитевидные, состоят из 13 члеников у самок и из 19 — у самцов (Plectocynips longicornis). Имеют экстремально длинные шпоры задних голеней. Самки имеют удлинённый 7-й стернит, а их брюшко сплющенное с боков. Скутеллярные ямки присутствуют. Окраска в основном чёрная, ноги светлее. Паразитоиды других орехотворок из рода Paraulax (Cynipidae: Pediaspidini), выведенные из галлов южного бука (Nothofagus, Fagaceae) (Ronquist & Nieves-Aldrey, 2001), а также ассоциированы с видами Aditrochus (Chalcidoidea: Pteromalidae: Ormocerinae).

Систематика 
3 вида. Ранее входил в состав подсемейства . В 2007 году на основе рода  испанские энтомологи Палмира Рос-Фарре () и Х. Пуяде-Виллар (Juli Pujade-Villar; University of Barcelona, Барселона) выделили новое подсемейство орехотворок  в составе семейства .

Примечания

Литература 
 . doi:10.1111/j.1096-0031.2007.00153.x

Фигитиды
Роды перепончатокрылых
Насекомые Южной Америки
Эндемики Чили